Despina – nome proprio di persona italiano femminile
 Despina – satellite naturale di Nettuno
 Despina – ninfa figlia di Demetra e Poseidone nella mitologia greca